Алекса́ндр Евдоки́мов:
 Евдокимов, Александр Анатольевич (род. 1985) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Евдокимов, Александр Владимирович (род. 1976) — российский баскетболист.
 
 Евдокимов, Александр Николаевич (1906—1990) — Герой Советского Союза.
 Евдокимов, Александр Петрович (род. 1945) — советский артист балета.
 Евдокимов, Александр Яковлевич (1854—1917) — военный врач Русской императорской армии, тайный советник, почётный лейб-медик Двора Его Императорского Величества, сенатор.